Martin Čížek (né le  à Beroun) est un joueur tchèque de hockey sur glace qui évolue au poste d'attaquant.

Carrière

Statistiques

En club 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
| 2002-2003|| Whalers de Plymouth || LHO || 58 || 2 || 7 || 9 || 40 || 18 || 1 || 1 || 2 || 6
|-
|rowspan="2"| 2003-2004|| HC Berounští Medvědi || 1. liga || 8 || 0 || 0 || 0 || 2 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| HC Kladno U20 || Extraliga junior || 50 || 9 || 24 || 33 || 32 || 7 || 0 || 3 || 3 || 2
|-
|rowspan="4"| 2004-2005|| HC Dukla Jihlava || Extraliga || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| SK Horácká Slavia Třebíč || 1. liga || 10 || 0 || 1 || 1 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| HC Kladno U20 || Extraliga junior || 13 || 5 || 3 || 8 || 4 || 10 || 1 || 4 || 5 || 8
|-
| HC Dukla Jihlava U20 || Extraliga junior || 8 || 4 || 3 || 7 || 6 || - || - || - || - || -
|-
|rowspan="2"| 2005-2006|| HC Benátky nad Jizerou || 2. liga || 14 || 0 || 1 || 1 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| HK Lev Slaný || 2. liga || 6 || 2 || 3 || 5 || 4 || 4 || 1 || 2 || 3 || 4
|-
|rowspan="2"| 2006-2007|| HC Berounští Medvědi || 1. liga || 42 || 3 || 8 || 11 || 44 || - || - || - || - || -
|-
| HC Most || 2. liga || 5 || 1 || 1 || 2 || 14 || 7 || 2 || 0 || 2 || 6
|-
| 2007-2008|| HC Berounští Medvědi || 1. liga || 12 || 0 || 2 || 2 || 8 || - || - || - || - || -
|-
| 2007-2008|| ASK Ogre || Latvijas Atklātais čempionāts || 29 || 2 || 1 || 3 || 14 || - || - || - || - || -
|-
|rowspan="2"| 2008-2009|| HC Berounští Medvědi || 1. liga || 4 || 0 || 0 || 0 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| HC Řisuty || 2. liga || 26 || 0 || 2 || 2 || 20 || 2 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| rowspan=2| 2009-2010 || rowspan=2| Miskolci JJSE || MOL Liga || 22 || 3 || 5 || 8 || 16 || - || - || - || - || -
|-
| OB I. || 16 || 2 || 1 || 3 || 12 || - || - || - || - || -
|-
| 2010-2011|| Saale Bulls || Oberliga || 23 || 1 || 11 || 12 || 10 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2011-2012|| HC Řisuty || 2. liga || 27 || 1 || 2 || 3 || 12 || 3 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
| 2012-2013|| HC Řisuty || 2. liga || 31 || 2 || 1 || 3 || 16 || 8 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2013-2014|| Éléphants de Chambéry || Division 2 || 16 || 4 || 3 || 7 || 12 || 2 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
| 2014-2015|| Éléphants de Chambéry || Division 2 || 16 || 3 || 2 || 5 || 16 || 6 || 1 || 4 || 5 || 4
|-
| 2015-2016|| Éléphants de Chambéry || Division 2 || 16 || 1 || 8 || 9 || 16 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2016-2017|| Éléphants de Chambéry || Division 2 || 18 || 5 || 9 || 14 || 12 || 5 || 1  || 5 || 6 || 0
|-
| 2017-2018|| Éléphants de Chambéry || Division 2 || 18||3||11||14||6||11||2||3||5||4
|-
| 2018-2019|| Chevaliers du lac d'Annecy  || Division 2 || 18||1||6||7||10||7||0||1||1||4

Au niveau international 

|-
|2002|| align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans ||8||0||0||0||4||4|| align="left"|

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en mai 1984
Naissance à Beroun
Naissance en Tchécoslovaquie
Défenseur de hockey sur glace
Joueur tchèque de hockey sur glace
Joueur des Whalers de Plymouth
Joueur du HC Berounští Medvědi
Joueur du HC Jihlava
Joueur du HC Most
Joueur du HK Ogre
Joueur du DVTK Jegesmedvék
Joueur du ESC Halle 04
Joueur du Sports de glace Annecy
Joueur du SK Horácká Slavia Třebíč